Ніколас Джон Коллісон (;  26 жовтня 1980) — американський професійний баскетболіст. Зараз є гравцем клубу НБА «Оклахома-Сіті Тандер». Грає на позиції важкого форварда.

Кар'єра в НБА 

Коллісон був обраний на драфті 2003 під 12 номером клубом «Сіетл Суперсонікс». Через травми він пропустив весь сезон 2003-04. Першу гру в НБА Коллісон провів лише 3 листопада 2004. У сезоні 2004-05 Коллісон взяв участь у всіх 82 іграх регулярної першості. У сезоні 2006-07 він повторив цей результат. У сезоні 2007-08 Коллісон продемонстрував найвищу результативність за кар'єру — майже дабл-дабл у середньому за гру (9.8 очок та 9.4 підбирань). Нік залишився в клубі й після того, як назва змінилась на «Оклахома-Сіті Тандер». Зараз Коллісон є одним з двох гравців, котрі залишились у «Тандерс» з часів «Суперсонікс».

Статистика кар'єри в НБА

Регулярний сезон 

|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Сіетл Суперсонікс
| 82 || 4 || 17.0 || .537 || .000 || .703 || 4.6 || .4 || .4 || .6 || 5.6
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Сіетл Суперсонікс
| 66 || 27 || 21.9 || .525 || .000 || .699 || 5.6 || 1.1 || .3 || .5 || 7.5
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Сіетл Суперсонікс
| 82 || 56 || 29.0 || .500 || .000 || .774 || 8.1 || 1.0 || .6 || .8 || 9.6
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Сіетл Суперсонікс
| 78 || 35 || 28.5 || .502 || .000 || .737 || 9.4 || 1.4 || .6 || .8 || 9.8
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Оклахома-Сіті Тандер
| 71 || 40 || 25.8 || .568 || .000 || .721 || 6.9 || .9 || .7 || .7 || 8.2
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Оклахома-Сіті Тандер
| 75 || 5 || 20.8 || .589 || .250 || .692 || 5.1 || .5 || .5 || .6 || 5.9
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Оклахома-Сіті Тандер
| 71 || 2 || 21.5 || .566 || .000 || .753 || 4.5 || 1.0 || .6 || .4 || 4.6
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Оклахома-Сіті Тандер
| 63 || 0 || 20.7 || .597 || .000 || .710 || 4.3 || 1.3 || .5 || .4 || 4.5
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Оклахома-Сіті Тандер
| 81 || 2 || 19.5 || .595 || .000 || .769 || 4.1 || 1.5 || .6 || .4 || 5.1
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Оклахома-Сіті Тандер
| 81 || 0 || 16.7 || .556 || .235 || .710 || 3.6 || 1.3 || .4 || .3 || 4.2
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Оклахома-Сіті Тандер
| 66 || 2 || 16.7 || .419 || .267 || .692 || 3.8 || 1.4 || .5 || .4 || 4.1
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Оклахома-Сіті Тандер
| 59 || 4 || 11.8 || .459 || .000 || .697 || 2.9 || .9 || .3 || .3 || 2.1
|- class="sortbottom"
| style="text-align:left;"| Кар'єра
| style="text-align: left;"|
| 875 || 177 || 21.0 || .532 || .210 || .727 || 5.3 || 1.1 || .5 || .5 || 6.1

Плей-оф 

|-
| align="left" | 2005
| align="left" | Сіетл Суперсонікс
| 11 || 0 || 19.8 || .607 || 1.000 || .630 || 5.0 || .5 || .3 || .5 || 8.4
|-
| align="left" | 2010
| align="left" | Оклахома-Сіті Тандер
| 6 || 0 || 21.5 || .333 || .000 || .429 || 4.7 || .3 || .8 || .2 || 3.2
|-
| align="left" | 2011
| align="left" | Оклахома-Сіті Тандер
| 17 || 0 || 24.3 || .632 || .000 || .783 || 5.8 || .9 || .9 || .9 || 6.7
|-
| align="left" | 2012
| align="left" | Оклахома-Сіті Тандер
| 20 || 0 || 16.6 || .647 || .000 || .429 || 3.4 || 1.0 || .6 || .3 || 3.5
|-
| align="left" | 2013
| align="left" | Оклахома-Сіті Тандер
| 11 || 0 || 16.2 || .468 || .000 || .917 || 4.6 || 1.1 || .5 || 1.0 || 5.0
|-
| style="text-align:left;"| 2014
| style="text-align:left;"| Оклахома-Сіті Тандер
| 17 || 2 || 10.8 || .414 || .400 || .700 || 2.2 || .8 || .2 || .4 || 1.9
|- class="sortbottom"
| style="text-align:left;"| Кар'єра
| style="text-align: left;"|
| 82 || 2 || 17.7 || .556 || .429 || .686 || 4.1 || .8 || .5 || .5 || 4.7

Особисте життя 

Коллісон одружений, у нього є дочка.

Посилання 
 Нік Коллісон на NBA.com

Американські баскетболісти
Важкі форварди
Баскетболісти «Сіетл Суперсонікс»
Баскетболісти «Оклахома-Сіті Тандер»
Уродженці Айови
Спортсмени з Айови